Марк Аний Вер (; † 124 г.) е римски политик и претор. Той е биологичният баща на император Марк Аврелий.

Той произлиза от фамилията Ании, клон Вер и е син на сенатора Марк Аний Вер и аристократката Рупилия Фаустина. Неговият брат е Марк Аний Либон, а негова сестра е Фаустина Старша, която се омъжва за император Антонин Пий.

Той се жени за Домиция Луцила. Двамата имат две деца, Марк Аврелий (роден през 121 г. с оргиналното име Марк Аний Вер) и Ания Корнифиция Фаустина (родена през 123 г.).

Аний Вер умира млад като претор. Неговите малки деца са осиновени от баща му.

Източници 
 Historia Augusta, Marcus Aurelius, 1

Древноримски политици
Ании